OTT steht als Abkürzung für:

 Over-the-top content, eine Internetanwendung
 OTT Airlines, Shanghai

OTT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Land Hadeln (auslaufend)

Ott steht für:
 Ott, Familienname – zu Namensträgern siehe dort

ott steht für:
 Temoaya Otomi (ISO-639-3-Code), eine der Otomí-Sprachen in Mexiko

Siehe auch:
 Odd (Begriffsklärung)
 OT
 Otth

Abkürzung